L'île du Diable peut désigner :

Toponyme 

 l'île du Diable, une des îles du Salut sur la côte de la Guyane ;
 les îles du Diable, également appelées « île du Diable » au singulier, un ensemble de deux îles volcaniques à Djibouti.

Titre 

 L'Île du Diable, le  de la première saison de la série télévisée Au cœur du temps.
 L'Île du Diable, un film de William Clemens de 1939.
 L'Île du Diable, un film de Peter Rommel sorti en 1996.
 L'Île du Diable, une bande dessinée de 2016 des histoires de la série Buck Danny "Classic"